Kerasochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kerasochóri (ort), Epirus, Thesprotia, 
 Kerasochóri (kommunhuvudort), Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar